Alfred Picard (1844-1913) – politico, ingegnere e amministratore francese
Alfred Picard (1913-1945) – calciatore tedesco
Alfred Christopher Picard (1824-1855) – politico neozelandese